Der Tod Jesu ist der Titel folgender musikalischer Werke:

 Der Tod Jesu (Graun), Oratorium von Carl Heinrich Graun von 1755, nach Libretto von Karl Wilhelm Ramler 
 Der Tod Jesu (Telemann), Oratorium von Georg Philipp Telemann von 1755, nach Libretto von Karl Wilhelm Ramler
 Der Tod Jesu (Kraus), Oratorium von Joseph Martin Kraus von 1776

Siehe auch:

 Jesus von Nazaret#Kreuzigung
 Passion (zur Deutung und Rezeption des Todes Jesu)